Лори́н Лекавелье́ ( ; род. 26 апреля 1996 года, Валь-д’Уаз, Иль-де-Франс, Франция) — французская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка Франции (2017) и неоднократный призёр чемпионатов Франции, победительница турниров Golden Bear of Zagreb (2016), Mentor Torun Cup (2017) и Cup of Tyrol (2017, 2019).

По состоянию на 8 августа 2019 года занимает 20-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Биография 
Лорин Лекавелье родилась 26 апреля 1996 года в пригороде Парижа. У Лорин есть старшая сестра, Аннабель, которая с рождения имеет проблемы со слухом. Живёт и тренируется в Колорадо-Спрингс, США.

Карьера

Ранние годы 
В 14 лет она дебютировала на национальном чемпионате. На следующий год она появилась на международной арене в юниорском разряде. Осенью 2011 года она впервые выступала на этапах юниорского Гран-при. На следующий сезон она удачно выступила на чемпионате Франции, выиграв бронзовую медаль, что дало ей возможность представлять свою страну на юниорском чемпионате мира в Милане. Там она финишировала во второй десятке.

Сезон 2013/2014 гг. 
Следующий Олимпийский сезон Лорин начала как юниорка и выступала на юниорских этапах Гран-при. Однако после того как на чемпионате Франции 2014 года она стала серебряным призёром, французская федерация фигурного катания решила отправить её на чемпионат Европы в Будапеште и включить в состав сборной страны в качестве запасной на сочинской Олимпиаде.

Сезон 2014/2015 гг. 
Осенью 2014 года она рано начала сезон в соседней Италии на Кубке Ломбардии в сентябре, где финишировала в середине турнирной таблицы. Затем последовало выступление на Кубке Ниццы, где она была пятой. Далее она дебютировала в серии Гран-при на домашнем этапе, где была предпоследней. 

В начале 2015 года француженка выступала в Стокгольме на континентальном чемпионате, где замкнула десятку. Через неделю она в Испании на зимней Универсиаде финишировала четвёртой. Заканчивала она сезон в Токио на командном чемпионате мира, где Франция заняла последнее место, но Лекавелье там была не самой худшей.

Сезон 2015/2016 гг. 
Следующей сезон французская фигуристка начала на домашнем турнире Кубок Ниццы, где выиграла бронзовую медаль. Далее она выступала в серии Гран-при на этапе в Бордо, где после короткой программы занимала только последнее место; но далее соревнования не были продолжены из-за террористической угрозы. Перед национальном чемпионатом она приняла участие в розыгрыше Трофея Северной Рейн-Вестфалии, которой она выиграла. На национальном чемпионате в сложной борьбе вновь не сумела стать чемпионкой страны в декабре 2015 года. 

В январе 2016 года она выступала в Словакии на европейском чемпионате, где вновь финишировала в конце десяти лучших. В начале марта француженка уверенно заняла второе место на Кубке Тироля. В конце месяца она дебютировала на мировом чемпионате в Бостоне, правда выступила совсем неудачно; не отобралась в произвольную программу.

Сезон 2016/2017 гг. 
Предолимпийский сезон фигуристка, по старой традиции, начала в Ницце на Кубке Ниццы, где упустила лидерства и опустилась на третье место. В середине ноября француженка выступала на домашнем этапе Гран-при в Париже, где на турнире Trophée de France финишировала на шестом месте и улучшила все свои прежние спортивные достижения. В начале декабря Лекавелье выступала в Хорватии на турнире Золотой конёк Загреба, где она совсем неудачно выступила и заняли девятое место. 

В середине декабря фигуристка приняли участие в чемпионате Франции в Кане, где впервые стала чемпионкой страны. Вскоре после Новогодних праздников француженка на Кубке Нестле Несквик в Польше в сложнейшей борьбе победила, при том, что после короткой программы она занимала восьмую позицию. 

В конце января она выступала на европейском чемпионате в Остраве, где замкнула пятёрку лучших одиночниц континента, при этом улучшила свои прежние спортивные достижения в сумме и произвольной программе. В конце марта на чемпионате мира в Хельсинки она прошла в финальную часть и заняла место во второй десятке, попутно завоевав путёвку на Олимпиаду в Пхёнчхане. Через три недели после этого фигуристка была отправлена на командный чемпионат мира, где выступила не совсем удачно.

Сезон 2017/2018 гг. 
В сентябре французская одиночница начала Олимпийский сезон в Бергамо, где на Кубке Ломбардии она финишировала в десятке. Через полтора месяца фигуристка стартовала в серии Гран-при на канадском этапе, где она финишировала в середине турнирной таблицы. В середине ноября совсем неудачно выступила на домашнем этапе Гран-при, где фигуристка заняла последнее место. 

На национальном чемпионате в Нанте в середине декабря она не сумела отстоять звание чемпионки страны. В середине января 2018 года Лекавелье выступала в Москве на континентальном чемпионате, где она финишировала во второй десятке.

Сезон 2018/2019 гг. 
Новый сезон Лорин начала на этапе серии Гран-При Skate America, где она заняла пятое место. Спустя месяц, на турнире Alpen Trophy, вновь финишировала пятой. Французский этап серии Гран-При завершила с девятым итоговым результатом. На национальном чемпионате Лекавелье завоевала очередное серебро. 

В январе на чемпионате Европы она повторила свой лучший результат на континентальных чемпионатах, и как в сезоне 2016/2017 годов, заняла пятое место. Благодаря такому успешному выступлению Лекавелье получила возможность представить Францию на чемпионате мира, на котором она завершила выступления на пятнадцатом месте.

Программы

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Франции